Caire est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Éric Caire, homme politique québécois.
 César Caire, César Jules Marie Caire, avocat français (1861-1931). 
 Gabrielle Caire (1881-1920), véritable nom de l'actrice Gaby Deslys.
 
 Reda Caire (1904-1963), chanteur francophone d'origine égyptienne.

Toponyme 

 Le Caire, capitale de l'Égypte.
 Faucon-du-Caire, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 La Motte-du-Caire, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Le Caire (Alpes-de-Haute-Provence),  commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
En toponymie occitane, Le Caire désigne, sur la racine préceltique *kar, la pierre.

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France